

Geografia

Niemcy 
 Waldau – dzielnica Osterfeld
 Waldau – okręg administracyjny Kassel
 Waldau - dzielnica Schleusingen
 Waldau - dzielnica Schwäbisch Gmünd

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Babiak
 Ulesie
 Wykroty

Rosja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Nizowje

Osoby 
 Ernst Waldau - niemiecki aktor
 Grete Waldau - niemiecka malarka
 Gustav Waldau - niemiecki aktor
 Harry Waldau - niemiecki kompozytor
 Nikolaj Coster-Waldau - duński aktor
 Nukâka Coster-Waldau - grenlandzka aktorka
 Theodor Waldau - austriacki pisarz

Inne 
 Waldau - pałac
 Waldau - część parku miejskiego w Bonn
 Waldau - ród
 Waldau - zamek

Zobacz też 
 Nahetal-Waldau